peut faire référence à :

Musique

Albums 
 So Good, un album de Zara Larsson sorti en 2017.
 , un album de  sorti en 1988.
 , un album de The Whispers sorti en 1984.
 , un album de Brenda K. Starr sorti en 2004.

Chansons 
 So Good, une chanson de B.o.B sortie en 2012, issue de l'album Strange Clouds.
 , une chanson de Boyzone sortie en 1995, issue de l'album Said and Done.
 , une chanson de Dove Cameron sortie en 2019.
 , une chanson d' featuring Lil Wayne sortie en 2009, issue de l'album .
 , une chanson d'Eternal sortie en 1994, issue de l'album .
 , une chanson de Louisa Johnson sortie en 2016.
 So Good, une chanson de Zara Larsson featuring Ty Dolla Sign sortie en 2017, issue de l'album So Good.
 , une chanson de Rachel Stevens sortie en 2005, issue de l'album .
 , une chanson de  sortie en 1989, issue de l'album .